Brinkerhoff ist der Name folgender Personen:

 Burt Brinckerhoff (* 1936), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Produzent
 Corinne Brinkerhoff (* 1979), US-amerikanische Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Henry R. Brinkerhoff (1787–1844), US-amerikanischer Politiker
 Jacob Brinkerhoff (1810–1880), US-amerikanischer Politiker

im NRHP gelistete Objekte:
 Brinkerhoff House, in Wood-Ridge, New Jersey, ID-Nr. 84002541
 Brinkerhoff Street Historic District, in Plattsburgh, New York, ID-Nr. 82001099
 George M. Brinkerhoff House, in Springfield, Illinois, ID-Nr. 78001186
 Brinkerhoff-Becker House, in Ypsilanti, Michigan, ID-Nr. 82002890
 Brinkerhoff-Demarest House, in Teaneck, New Jersey, ID-Nr. 83001478
 The Brinkerhoff, in Moose, Wyoming, ID-Nr. 90000622

Siehe auch:
 Brinkerhof
 Brinckerhoff